Вархиди () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Вархиди, Петер (:en:Péter Várhidi) (род. 1958) — венгерский футболист.
 Вархиди, Паль (1931—2015) — венгерский футболист.